Macari d'Alexandria (Alexandria, c. 293 - Desert de Nítria, 395), eclesiàstic egipci venerat com a sant a tota la cristiandat
 Macari de les Cel·les, pastor egipci